Aquileya puede referirse a:

 el municipio italiano de Aquilea; o
 un nombre común de la planta Aquilegia vulgaris.